Quinta peut faire référence à :

Patronyme 

 Amélia Calumbo Quinta, femme politique angolaise.
 Claudia Quinta, jeune vestale romaine injustement accusée.
 Claudia Quinta, un portrait en pied de la vestale Claudia Quinta, par Neroccio di Bartolomeo de' Landi.

Toponyme 

 Quinta El Mirador, une argentine localité de la province de Chubut.
 La Quinta, une municipalité du Comté de Riverside, en Californie.
 Quinta da Bacalhoa, une propriété agricole portugaise située à Vila Fresca de Azeitão, dans la municipalité de Setúbal.
 Quinta del Sordo, une ancienne propriété située dans la banlieue de Madrid, où a vécu l'artiste Francisco de Goya.
 Quinta de San Pedro Alejandrino, une hacienda en Colombie, célèbre pour être le lieu de décès de Simón Bolívar.
 Quinta das Lágrimas, domaine situé sur la rive gauche du fleuve Mondego, dans la paroisse de Santa Clara, dans la ville de Coimbra au Portugal.

Autres 
 Quinta del Buitre, nom donné à une génération de joueurs issus du centre de formation du Real Madrid CF.